Tizio steht für:
 Tizio, Schreibtischleuchte des Unternehmens Artemide

Tizio ist der Familienname folgender Personen:
 Sigismondo Tizio (1458–1528), italienischer Gelehrter und Priester

Siehe auch:
 Titius
 Tityos